Lucas Nogueira (bodyboard), bodyboardeur brésilien
Lucas Nogueira (basket-ball) (1992-), joueur de basket-ball brésilien